Алекса́ндрово-Росто́вка — село Куракинского сельсовета Сердобского района Пензенской области.

География 
Село расположено на северо-западе Сердобского района, на левом берегу реки Сердобы (притоке Хопра). Расстояние до центра сельсовета села Куракино — 1 км, районного центра город Сердобск — 10 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., село основано князем Александром Борисовичем Куракиным между 1721 и 1736 годами. В 1747 году — деревня Александровка Завального стана Пензенского уезда, крестьяне из Ростовского уезда, Засурского стана и других мест.
В 1795 году — село Александровка «бриллиантового князя» Александра Борисовича Куракина, действительного камергера и разных орденов кавалера. В 1810 году на средства А. Б. Куракина построена Борисоглебская церковь. Название Ростовка по одной версии происходит по названию уезда, откуда переселили крестьян, — Ростовскому. По другой версии — в честь архиепископа Ростовского Самуила, которого почитала А. И. Куракина-Панина (1711—1786), жена князя А. Б. Куракина. С 1877 года — в Куракинской волости Сердобского уезда, в селе имелись церковь, часовня, земская школа. В
1911 году в селе — церковь, церковно-приходская школа, земское двухклассное училище. В 1955 году в селе располагалась бригада колхоза «Путь Ленина».

Численность населения

Улицы 
 Батановка;
 Луговая.

Достопримечательности 

 Борисоглебская церковь (1810 год).

Известные земляки и персоны 
 Ладыженский Владимир Николаевич (08.03.1859, дер. Александровка Сердобского уезда Саратовской губернии, ныне с. Александрово-Ростовка Сердобского района Пензенской области — 19.01.1932, Ницца, Франция) — поэт, писатель, земский культурный деятель..

Примечания 

Населённые пункты Сердобского района